Михайловский переулок () — переулок в Шевченковском районе города Киева, местность Старый город. Пролегает от Михайловской улицы до переулка Тараса Шевченко.

Примыкают улицы Малая Житомирская, Аллы Тарасовой, Софиевская и ступени к Ирининской улице.

История 

Переулок известен с 30-х годов XIX века под неофициальным названием Прорезной — он был проложен в рамках реконструкции Старокиевской части Киева в 1830-х годах. Современное название переулок получил в 1869 году, в честь Михайловского Златоверхого собора. До 1962 года в состав Михайловского переулка входила также улица Паторжинского.

Особенностью переулка является его тупиковое завершение — трасса переулка упирается в сооружённую в 1950-х годах подпорную стену со ступенями, ведущими к улицам Паторжинского и Ирининской.

Застройка 

Застройка переулка относится к периоду конца XIX — начала XX века. Стили домов — характерные для тех времён: кирпичный, модерн, историзм.

Памятники архитектуры 

 № 3/16 — усадьба начала XX века. Состоит из двух жилых домов, один из которых возведён в 1903 году в стиле историзм, второй — в стиле рационального модерна в 1910—1913 годах.
 № 4 — жилой дом работников Народных комиссариатов советского хозяйства УССР. Возведён в 1934—1935 годах в стиле конструктивизм.
 № 9-А и 9-Б — усадьба, возведена в 1914 году архитектором В. Рыковым. Состоит из двух жилых домов в стиле модерн.
 здание № 12 — жилой дом, сооружён в 1900 году в стиле неоренессанс.
 здание № 14 — жилой дом, сооружён в 1889 году в кирпичном стиле архитектором В. Николаевым.
 здание № 17 — жилой дом, сооружён в конце XIX — начале XX столетия архитектором В. Николаевым. Стиль — историзм с чертами неоренессанса.
 здание № 19/18 — жилой дом, сооружён в 1887—1888 годах в кирпичном стиле архитекторами В. Николаевым и А. Кривошеевым.
 здание № 20 — жилой дом, сооружён в 1879 году в кирпичном стиле архитектором В. Николаевым.
 здание № 24/9 — доходный дом, возведённый в кирпичном стиле (1903—1904 годы).

Выдающиеся личности, связанные с Михайловским переулком 

Историко-культурное значение переулка связано с проживанием в нём известных деятелей науки, культуры, искусства.

В зданиях усадьбы № 9-А и № 9-Б проживали глава Совета министров УССР Н. Кальченко (1943—1952), скульптор и народный художник УССР Г. Кальченко (1944—1975), дважды Герой Советского Союза генерал-полковник А. Кравченко (1946), физик, академик АН УССР В. Лашкарёв (1920-е годы), композитор, народный артист СССР Г. Майборода (1966—1983), актриса Е. Осмяловская (1988—1997), учёный в сфере лесничества Д. Товстолес (1920-е—1930-е годы), общественно-политический деятель Н. Шраг (1917—1918).

В доме № 12 проживал историк-фольклорист П. Глядковский (1920-е—1930-е годы), художница и педагог А. Троицкая-Гусева (1900—1904).

Дом № 14 принадлежало начальнику Третьего отделения Киевской казённой палаты Луцу Яковлевичу Рудченко, у которого в 1902—1912 годах часто останавливался его брат Панас Якович Рудченко — писатель Панас Мирный.

В доме № 20 жил архитектор А. Кривошеев.

В доме № 28 (утрачен) проживали архитектор города Бобрусов, издатель В. Кульженко, врач, заведующий кафедрой Киевского университета И. Титов. В домах № 25 и № 30 (утрачены) жил фольклорист, академик ВУАН А. Лобода, в здании № 30 — музыковед и литературовед Д. Ревуцкий, в доме № 27 (утрачено) — пианист, композитор, профессор консерватории Г. Ходоровский.

Литература 

 Звід пам’яток історії та культури України. Енциклопедичне видання у 28-ти томах. Кн. 1, ч. 2.: М-С / Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін. Упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. НАН України. Інститут історії України; Інститут археології України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. — К.: Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. — С. 585—1216: іл. 
 Пам’ятки історії та культури України: Каталог-довідник. Зошит 2: Каталог-довідник пам’яток історії та культури України: м. Київ / Горбик В. О. (кер. автор. колект.), Гаврилюк Л. О., Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І., Титова О. М., Пархоменко М. Т., Федорова Л. Д., Чешко В. М. — К., 2010. — 277 с.

Ссылки 
 Михайловский переулок на сервисе Яндекс.Панорамы.

Переулки Киева